<noinclude>Николай Михайлович Головин:
 Николай Михайлович Головин (1836—1911) — член Военного Совета Российской империи.
 Николай Михайлович Головин (1889—1954) — депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва (1950—1954).